Смарагд Логинович Шустов  ( — , Петербург) — русский архитектор, представитель позднего классицизма.

Биография 
С. Л. Шустов родился в 1789 году в Санкт-Петербурге, в семье обедневшего обер-офицера. В 1810 году окончил Академию художеств. Работал помощником архитектора в Канцелярии петербургского военного генерал-губернатора. В 1822 году становится архитектором придворного Конюшенного ведомства. По его проекту строятся каменные конюшни на Эрмитажном дворе, им реализуется с небольшими изменениями проект В. П. Стасова при строительстве Императорских Дежурных конюшен в Царском Селе.

В 1827—1835 годах работает архитектором в ведомстве Дирекции петербургских императорских театров, построив театр у Чернышева моста и деревянный театр на Каменном острове (1827; перестроен А. К. Кавосом в 1844 г.).

В 1836 году был вынужден выйти в отставку и занимался поручениями министра Высочайшего двора, ремонтируя театры, дворцы и др. здания, принадлежащие дворцовому ведомству. В 1839 году становится членом II-го ученого отделения Императорского вольно-экономического общества. В 1853 году был избран в почётные вольные общники Академии художеств.

Шустов также занимался частным строительством: дом Беклемишева на Бассейной ул., две дачи князя Гагарина на Каменном острове, дача князя В. В. Долгорукова (1831-32, наб. М. Невки, 7, перестроенная А. И. Штакеншнейдером в 1840-х гг. для принца П. Г. Ольденбургского) и несколько других дач.

Им было построено несколько деревянных церквей: в имении Кусовой (у границы с Финляндией), в селе Посадников Остров, в селе Пчеве и в Шлиссельбургском уезде.

В возрасте 48 лет С.Л. Шустов женился во второй раз. Женой его стала 42-летняя вдова-купчиха Анна Максимовна Гринева. Венчание состоялось 23 октября 1838 года в Екатерининской церкви на Васильевском острове.

Смарагд Логинович Шустов умер в нищете  .

Примечания

Литература 
 
 Хомутецкий Н. Материалы к биографиям архитекторов С. Л. Шустова и Р. И. Кузьмина, в сборнике: Архитектурное наследство, [в.] 7, Л.—М., 1955 г.
 Витязева В. А. Каменный остров. — Л.: Лениздат, 1991 г.

Ссылки 
 «Зодчий Смарагд Шустов» , фильм из цикла «Красуйся, град Петров!»

Архитекторы классицизма
Выпускники Императорской Академии художеств
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств